coördinaten (geografisch of RD): de locatiegegevens
 Geodata of ruimtelijke gegevens: locatiegegevens met bijbehorende attribuutgegevens, zie geo-informatie